Graszl Károly (Balatonlelle, 1985. január 8. –) magyar labdarúgóhátvéd.

Források 
Graszl Károly adatlapja a transfermarkt.com oldalon 
hlsz.hu

1985-ben született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Kaposvári Rákóczi labdarúgói
A BFC Siófok labdarúgói
Néa Szalamína Ammohósztu labdarúgói
A Gyirmót SE labdarúgói
A Győri ETO labdarúgói
Élő személyek
Az FC Ajka labdarúgói
A Puskás AFC labdarúgói
Balatonlelleiek